Национа́льный архив Респу́блики Каре́лия — государственное бюджетное учреждение Республики Карелия, хранилище документального наследия по истории Карелии с начала XVIII века по настоящее время.

История 

В 1918 году учреждён подотдел архивов при Олонецком губернском отделе народного образования. Заведующим Управления губернским архивным фондом в декабре 1919 года был назначен бывший преподаватель Олонецкой мужской гимназии А. Ф. Кириков.

В 1922 году создано Карельское областное архивное бюро, заведующим назначен А. Ф. Нуортева.

18 июля 1924 года постановлением Совета Народных Комиссаров Автономной Карельской ССР организовано Центральное Архивное бюро (Центрархив), первым заведующим назначен Н. В. Хрисанфов.

В 1925 году бюро переименовано в Управление Центральным архивом Автономной Карельской ССР. В состав управления вошли Исторический архив и Архив Октябрьской революции.

В 1939 году управление переименовано в Центральный государственный архив Карельской АССР (ЦГА КАССР).

В 1941—1956 годах — Центральный государственный архив Карело-Финской ССР (ЦГА КФССР). В 1949—1955 годах архивом руководил Д. З. Генделев.

В 1963 году на правах отдела вошёл организованный с 1945 года — государственный архив фотодокументов КАССР.

В 1998 году архив получил статус национального и был переименован в Национальный архив Республики Карелия.

В 2007 году в состав архива вошёл Карельский государственный архив новейшей истории.

Сборники документов, изданные архивом 
 Разгром белофинских интервентов в Карелии в 1918—22 гг.: Сборник документов. — Петрозаводск, 1944
 Революционные события в Карелии в годы первой русской революции (1905—1907 гг.): Сборник документов и материалов. — Петрозаводск, 1955
 Борьба за установление и упрочение Советской власти в Карелии: Сборник документов и материалов. — Петрозаводск, 1957
 Карелия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. 1918—1920: Сборник документов и материалов. — Петрозаводск, 1964
 В грозные годы: Сборник материалов о героических подвигах женщин Карелии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — Петрозаводск, 1964
 С Лениным вместе. Воспоминания. Документы. — Петрозаводск, 1967
 Незабываемое. Воспоминания о Великой Отечественной войне. Изд. 2-е, испр. и доп. — Петрозаводск, 1974
 Карелия в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945. Документы. Материалы. — Петрозаводск, 1975
 Твой путь, Карелия. Фотолетопись. — Петрозаводск, 1977
 Карелия в период восстановления народного хозяйства. 1921—1925: Сборник документов. — Петрозаводск, 1979
 Москва, Совнарком, товарищу Ленину: Сборник документов. — Петрозаводск, 1980
 История Карелия в документах и материалах: Хрестоматия. Учеб. пособие для сред. школ Карел. АССР. Ч. I. Дореволюционный период. — Петрозаводск, 1980
 Во имя общего дела: Интернациональные связи Карелии. 1917—1977. Документы и материалы. — Петрозаводск, 1980
 Революционные события в Карелии в годы первой русской революции. 1905—1907: Сборник документов и материалов. — 2-е изд., испр. и доп. — Петрозаводск, 1981
 В дружной семье равноправных народов: Документы. Материалы. — Петрозаводск, 1982.
 Рабочий класс Карелии в период построения социализма в СССР. 1926 г.— июнь 1941 г.: Сборник документов и материалов. — Петрозаводск, 1984
 Культурное строительство в Советской Карелии. 1926—1941. Народное образование и просвещение: Документы и материалы. — Петрозаводск, 1986
 Великий Октябрь в Карелии: Хроника. Документы. Воспоминания. Исторический очерк. — Петрозаводск, 1987
 Карелия в годы восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства. 1944—1950: Документы и материалы. — Петрозаводск, 1988
 Мы освободим родную советскую землю: Письма с фронта, письма на фронт. — Петрозаводск, 1990
 Всекарельский съезд представителей трудящихся карел. 1-3 июля 1920 г. I Всекарельский съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 11-18 февраля 1921 г.: Протоколы. — Петрозаводск, 1990
 Народное хозяйство Карелии. 1926 г.— июнь 1941 г.: Документы и материалы. — Петрозаводск, 1991
 Из истории раскулачивания в Карелии, 1930—1931 гг.: Документы и материалы. — Петрозаводск, 1991
 История Карелии в документах и материалах: Советский период: Учебное пособие для средней школы. — Петрозаводск, 1992
 ГУЛАГ в Карелии: Сборник документов и материалов. 1930—1941. — Петрозаводск, 1992
 Советы Карелии, 1917—1992: Документы и материалы. — Петрозаводск, 1993
 Урок истории даёт архив: Из опыта исследования работы учащихся школы-колледжа № 28 г. Петрозаводска и ЦГА РК. — Петрозаводск, 1994
 Неизвестная Карелия: Документы спецорганов о жизни республики 1921—1940 гг. — Петрозаводск, 1997
 История Карелии в документах и материалах (с древнейших времен до начала XX века): Учебное пособие для средней школы. — Петрозаводск, 2000
 Особые папки: Рассекреченные документы партийных органов Карелии 1930—1956 гг. — Петрозаводск, 2001
 Петрозаводск: 300 лет истории: Документы и материалы. В трёх книгах. Кн. 1. 1703—1802. — Петрозаводск, 2001
 Петрозаводск: 300 лет истории: Документы и материалы. В трёх книгах. Кн. 2. 1803—1903. — Петрозаводск, 2001 
 Петрозаводск: 300 лет истории: Документы и материалы. В трёх книгах. Кн. 3. 1903—2003. — Петрозаводск, 2003
 Советская лесная экономика. Москва — «Север». 1917—1941 гг.: Сборник документов и материалов. — Петрозаводск, 2005
 Карелия в Великой Отечественной войне: освобождение от оккупации и возрождение мирной жизни, 1944—1945: сборник документов и материалов — Петрозаводск: Фонд творческой инициативы, 2010. — 510 с.
 Повседневная жизнь сельских учителей и школьников Карелии в конце XIX — начале XX века/Очерки. Документы. Материалы/Науч. ред. О. П. Илюха. — Петрозаводск, 2010
 Карельская крестьянка в зеркале историко-этнографических источников (вторая половина XIX — начало XX века). Сборник документов и материалов/Науч. ред. О. П. Илюха. — Петрозаводск. 2012

Примечания

Ссылки 
 Карелия официальная. Национальный архив Республики Карелия
 Архивные учреждения республики Карелия
 Официальный сайт
 Национальный архив — победитель всероссийского конкурса

Карелия
Краеведение Карелии